Cunningham (Kansas)
 Biografies:
 Alan Cunningham (1887 – 1983), general britànic de la II Guerra Mundial, germà de l'almirall Andrew Cunningham
 Alec Cunningham-Reid (Wayland, 1895 – Vaubona, 1977), militar i polític anglès 
 Andrew Browne Cunningham, (1883 – 1963), almirall de la flota britànic 
 Andy Cunningham (1890 - 1973), futbolista escocès
 Chris Cunningham (Reading, Berkshire, 1970), videoartista britànic
 Imogen Cunningham (1883, Portland, Oregon - 1976, San Francisco), fotògrafa estatunidenca 
 Jock Cunningham (Coatbridge, Escòcia, 1903 - 1984), voluntari de les Brigades Internacionals a la Guerra Civil Espanyola
 John Cunningham (~1575 - 1651), explorador de l'Àrtic escocès que va servir sota la bandera danesa 
 Merce Cunningham (Centralia, Estat de Washington, 1919 - 2009, Nova York), pintor, ballarí i coreògraf estatunidenc 
 Ward Cunningham (1949), programador i creador del primer lloc wiki